PP2 peut faire référence à :
 une catégorie dans le classement international de Scrabble francophone, 
 un prototype du AgustaWestland EH101, un hélicoptère,
 une des trois réactions nucléaires d'une chaîne proton-proton,
 PP2A et PP2B, deux types de phosphoprotéines phosphatases 2, des protéines phosphatases, des enzymes,